Бьют () - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Стюарт, Джон, 3-й граф Бьют (1713—1792) — английский политик.
 Маркиз Бьют — наследственный титул в системе Пэрства Великобритании.

Топоним 
 Бьют (остров) — остров в Шотландии.
 Бьют (графство) — историческая область Шотландии на одноименном острове.
 Бьют (бухта) — бухта на побережье Британской Колумбии.

См. также 
 Аргайл и Бьют
 Бьютт
 Бат